SK steht als Abkürzung für:
 SK Gaming, E-Sport-Clan
 SK Group, südkoreanische Unternehmensgruppe
 SK Stiftung Kultur, Sparkasse KölnBonn
 Sachkatalog, auch Bibliothekskatalog
 SAS Scandinavian Airlines, Fluggesellschaft nach dem IATA-Code
 Schultypenbauten für Gebäude mit einseitigem Gang zu den Klassenräumen (wie SK 68)
 Schleim-Keim, DDR-Punkband
 Selbstkosten, Betriebsbuchführung
 Sicherungskennzahl, Mittelwert der Tariflöhne/-gehälter, siehe Tarifvertrag
 Sierra Kidd, deutscher Rapper
 Sinusknoten, primärer elektrischer Taktgeber des Herzens
 Sonderkommission, auch Soko
 Sonderkorrespondent, Journalist
 Sparkasse, Kreditinstitut
 Sportklub, siehe Sportverein

 Süddeutsches Kartell, Zusammenschluss von Studentenverbindungen

Wissenschaft, Technik:
 Schaltkasten, Schaltschrank
 Scheibenkondensator, Plattenkondensator
 Schlichtkleid, Federkleid von Altvögeln außerhalb der Brutzeit

 Schneidkeramik, ein Schneidstoff
 Schnellladekanone, Schnellfeuergeschütz
 Schutzklasse (Elektrotechnik), Klassifizierung von Betriebsmitteln
 Schwere Klasse, bei Lastkraftwagen des Typs Mercedes-Benz SK
 Seenotrettungskreuzer, Rettungsboote der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger
 Segerkegel, Prüfkörper für Feuerfestigkeit
 Server Key, Schlüssel (Kryptologie) eines Servers zur Identifikation, Registrierung oder Verschlüsselung
 Slater-Koster, J. C. Slater und G. F. Koster, siehe Tight-Binding-Methode
 Steilkegel, verbindet Werkzeugmaschine und Werkzeug
 Synthesekautschuk, elastische Polymere
 SŽD-Baureihe СК, deutsche Transkription SK, Baureihe der Sowjetischen Eisenbahnen
 EVR-Baureihe Sk, Baureihe der Estnischen Eisenbahnen

Geografie:
 Kolumbien, als ICAO-Code
 Saskatchewan, kanadische Provinz
 Slowakei, als Landescode nach ISO 3166 und als Kfz-Kennzeichen
 Stadtkreis (Deutschland), baden-württembergische Bezeichnung einer kreisfreien Stadt

Kfz-Kennzeichen:
 Albanien: Kreis Skrapar (auslaufend)
 Deutschland: Saalekreis
 Großbritannien: Edinburgh
 Indien: Sikkim
 Kroatien: Sisak
 Mazedonien: Skopje
 Norwegen: Haugesund
 Österreich: Konsul im Land Salzburg
 Polen: kreisfreie Stadt Katowice
 Slowakei: Okres Svidník

Sk steht für:
 Sk-Signal, Signalkombination, Lichtzeichensignalsystem der Eisenbahn
 Slowakische Krone, ehemalige Währungen der Slowakei

sk steht für:
 slowakische Sprache, nach ISO 639-1
 Slowakei, nach ISO 3166
 .sk, Top-Level-Domain der Slowakei
 Silent Key, Kürzel für Verkehrsende in der Funktelegrafie und für verstorbene Funker

Siehe auch:

 Eska (Begriffsklärung)
 Esca (Begriffsklärung)

Abkürzung